La stagione 2001-02 dei New Jersey Nets fu la 26ª nella NBA per la franchigia.

I New Jersey Nets vinsero la Atlantic Division della Eastern Conference con un record di 52-30. Nei play-off vinsero il primo turno con gli Indiana Pacers (3-2), la semifinale di conference con i Charlotte Hornets (4-1), la finale di conference con i Boston Celtics (4-2), perdendo poi la finale NBA con i Los Angeles Lakers (4-0).

Eastern Conference

Roster

Collegamenti esterni 

Stagione 2001-2002 delle squadre di pallacanestro
2001-2002